Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2010/2011 проводилось с 24 ноября 2010 по 12 марта 2011 года. 28 команд были разделены на четыре группы.

Регламент соревнования 
Турнир команд первой лиги проводится в четырёх группах (первая группа делится на две подгруппы). Соревнования в I—III группах организует и проводит Федерация хоккея с мячом России, а в IV группе — межрегиональная Дальневосточная Федерация хоккея с мячом.

I этап — Предварительные игры.
В I группе клубы в своих подгруппах играют в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде. Команды, занявшие места с 1 по 3-е в подгруппах, разыгрывают в четырёх круговом турнире (две игры на своём поле, две на поле соперника) места с 1-го по 6-е. Очки, набранные командами между собой в подгруппах, засчитываются. Аналогично команды, занявшие с 4 по 5-е места в подгруппах, разыгрывают между собой места с 7-го по 10-е.

Соревнования в II—IV группах также проводятся в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде.

II этап — Финальные соревнования.
К финальным соревнованиям допускаются восемь команд: команды, занявшие с 1 по 4-е места в первой группе, 1—2-е места во второй группе и команды, занявшие 1 места в третьей и четвёртой группе.

Мурман, занявший первое место в финальном соревновании, получил право выступать в сезоне 2011—2012 гг. в Высшей лиге.

Первая группа 
 Подгруппа «А»

 Подгруппа «Б»

 За 1—6-е места

 Набранные на первом этапе очки, сыгранные командами в играх между собой, учитывались на втором этапе.
 Результаты игр, сыгранных на втором этапе, выделены.

 За 7-9-е места

 Набранные на первом этапе очки не учитывались на втором.
 В трёх верхних строчках таблицы результаты домашних игр, а в трёх нижних — результаты игр на выезде.
 Команда «Боровичи» (Боровичи) после первого этапа снялась с соревнований.

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Финальный турнир 
В финале, прошедшем в Мурманске с 6 по 12 марта 2011 года должны были участвовать по две лучшие команды из первой и второй групп и победители третьей и четвёртой групп. Однако «Акжайык» (Уральск), «Факел» (Богданович), «Строитель» (Сыктывкар) и «Восток» (Арсеньев) отказались от участия из-за финансовых трудностей. Победитель турнира «Мурман» (Мурманск) завоевал право выступать в высшей лиге в следующем сезоне.

«Мурман» (Мурманск) (20 игроков): Сергей Кривоногов (14; − 32), Виктор Каменев (20; − 40) — Михаил Губкин (30; 0), Александр Кротов (30; 7), Евгений Щеглов (28; 3), Антон Батраков (28; 0), Андрей Мытник (21; 0), Алексей Горохов (30; 14), Александр Клыпин (30; 9), Игорь Коняхин (27; 0), Николай Изотов (30; 12), Пётр Широков (30; 36), Илья Сысоев (29; 3), Александр Яковлев (29; 0), Андрей Марковиченко (26; 5), Владимир Архипов (30; 24), Кирилл Семенков (27; 4), Михаил Ветров (27; 0), Роман Никитенко (29; 8), Сергей Чернецкий (18; 0). Главный тренер − И. А. Малышев.

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом 2010/2011
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2010/2011

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 

2010 год в хоккее с мячом
2011 год в хоккее с мячом
Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России в 2011 году